Die Wacht am Rhein ist der Name bzw. Titel von:

 Die Wacht am Rhein, deutsches Lied
 Aus des Rheinlands Schicksalstagen,  deutscher Film von 1926
 Die Wacht am Rhein (Roman), Roman von Clara Viebig
 Watch on the Rhine, US-amerikanischer Film von 1943
 Tatort: Wacht am Rhein, deutscher TV-Krimi (2017)

Die Wacht am Rhein bezeichnet außerdem:
 die Ardennenoffensive im Zweiten Weltkrieg mit Tarnnamen
 Niederwalddenkmal mit anderem Namen
 eine ehemalige Skulptur in den Rheinanlagen von Koblenz, siehe Rheinanlagen (Koblenz)#Die Wacht am Rhein

Siehe auch

 Germania auf der Wacht am Rhein